Steinman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 David B. Steinman (1886–1960), amerikansk ingenjör
 Jim Steinman (1947–2021), amerikansk kompositör och musikproducent
 Ralph M. Steinman (1943–2011), kanadensisk immunolog och Nobelpristagare

Se även 
 Steinmann